Дренок може да се отнася за:

 Дренок, село в община Старо Нагоричане на Северна Македония;
 Дренок, село в община Струга на Северна Македония.

Вижте също

 Дренък, село в община Крива паланка на Северна Македония;
 Дренак, село в община Пробищип на Северна Македония.